Warrior kan syfta på:

 Warrior (film) – en film
 Warrior (musikalbum) – ett musikalbum
 Warrior (serietidning) – en serietidning
 Warrior (wrestlare) – en wrestlare
 Warrior Sports – amerikansk tillverkare av sportkläder

Se även
 HMS Warrior – flera fartyg